Ерастов — фамилия; имеет женскую форму Ерастова. Известные носители:

 Ерастов, Александр Николаевич (род. 1954) — советский и российский футболист, тренер.
 Ерастов, Иван Родионович (XVII век) — русский землепроходец и мореход. Открыл реку Алазею, первый из русских встретился с чукчами.
 Ерастов, Олег Александрович (1940—1988) — химик-органик, доктор химических наук.

Ерастова 
 Ерастова, Татьяна Сергеевна (род. 1947) — советская и российская оперная певица (меццо-сопрано).